Наслов Влак у снијегу може се односити на:

 Воз у снегу - () роман за децу хрватског писца Мата Ловрака из 1933. године
 Влак у снијегу (филм) - југословенски дечји филм из 1976. године, снимљен према Ловраковом роману